Може да се отнася до:

 Католически светци
 Свети Мартин от Тур
 Мартин I

 Географски положения
 Остров Свети Мартин в североизточната част на Карибите.

Вижте също 
 Сен Мартен (френско произношение за Свети Мартин)